Seal Islands kan syfta på följande platser:

Anguilla 

 Seal Island, Anguilla,

Antarktis 

 Foca (ö i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar